Margate, població d'Anglaterra, al comtat de Kent.
 Margate (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Margate City, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.